

Слобозія () — місто у повіті Яломіца.
 Слобозія () — комуна у повіті Арджеш.
 Слобозія () — село у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Слобозія.
 Слобозія () — комуна у повіті Джурджу.
 Слобозія () — село у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Слобозія.
 Слобозія () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпень.
 Слобозія () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Стенішешть.
 Слобозія () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Урекешть.
 Слобозія () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Броскеуць.
 Слобозія () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Кордерень.
 Слобозія () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Пелтініш.
 Слобозія () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чуря.
 Слобозія () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Делень.
 Слобозія () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скіту-Дука.
 Слобозія () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Сірецел.
 Слобозія () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Войнешть.
 Слобозія () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Богіча.
 Слобозія () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Слобозія () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Зворіштя.
 Слобозія () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Гирчень.
 Слобозія () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Кетіна.
 Слобозія () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Попешть.
 Слобозія () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Слобозія () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнецелу.
 Слобозія () — село у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Онешті.
 Слобозія () — село у повіті Нямц. Адміністративно підпорядковується місту Рознов.
 Слобозія () — село у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Жіу.

Слободзея () — місто у .
 Слободзея () — село у Штефан-Водському районі.